Strøby kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Strøby (Kildebrønde Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Kildebrønde Sogn, Greve Kommune
 Strøby (Koed Sogn) – en bebyggelse i Koed Sogn, Syddjurs Kommune
 Strøby (Stevns Kommune) – en landsby og et ejerlav i Strøby Sogn, Stevns Kommune
 Strøby (Åker Sogn) – en bebyggelse i Aaker Sogn, Bornholms Regionskommune